

Браунтаун — селище, штат Вісконсин
 Браунтаун — переписна місцевість, штат Пенсільванія